A Primeira Divisão do Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 é a 102ª edição dessa competição. A disputa começa em 5 de fevereiro e termina em 13 de maio.

Regulamento 

O Campeonato será disputado em turno único, dividido em duas fases (classificatória e cruzamento olímpico), cada uma com jogos de ida e de volta.

Ao final da primeira fase, a equipe melhor colocada classifica-se diretamente para a final. Os quatro mais bem classificados se enfrentam em um cruzamento olímpico (1°x4° e 2°x3°), com jogos de ida e volta, para definir o segundo finalista. Os dois primeiros colocados na primeira fase terão direito de disputar, na segunda fase, a partida de volta em casa. Caso se repita o mesmo time vencedor da primeira fase, ele será declarado automaticamente campeão. Se isso não ocorrer, será realizada uma final também em jogos de ida e volta.

Os dois últimos clubes classificados ao final da primeira fase descenderão à Segunda Divisão de 2013 e os dois primeiros clubes classificados na Segunda Divisão de 2012 ascenderão à Primeira Divisão de 2013. O campeão tem o direito de disputar a Copa do Brasil de 2013. O campeão e o vice-campeão têm vaga na Copa do Nordeste de 2013.

Critérios de desempate  

Em ordem decrescente:

 Maior número de vitórias;
 Saldo de gols mais positivo;
 Maior quantidade de gols a favor;
 Maior quantidade de gols fora de casa;
 Confronto direto;
 Menor quantidade de cartões vermelhos;
 Menor quantidade de cartões amarelos;
 Nova partida.

Participantes

Primeira fase

Segunda fase 

Sousa Campeão da Segunda Fase

Grande Final
 1º Jogo
- Sousa 2 x 2 Campinense

2º Jogo
- Campinense 4 x 0 Sousa

Premiação

Ver também 
 Campeonato Paraibano de Futebol
 Campeonato Paraibano de Futebol de 2012 - Segunda Divisão

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2012 no Brasil